Hervé-Marie Le Cléac'h, né le  à Dinéault dans le Finistère et mort le  à Tahiti en Polynésie française est un évêque catholique français, grand-oncle du navigateur français Armel Le Cléac’h.
 Armel Le Cléac’h, né le  à Saint-Pol-de-Léon (Finistère), est un navigateur et skipper professionnel français.

Patronyme breton